Rossa ima više značenja:
 Rossa, Brescia
 Rossa, Lecco
 Rossa, Torino
 Rossa, Vercelli